Кох Хок Сенг (, 26 мая 1945, Малакка, Федерированные Малайские Государства) — малайзийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Кох Хок Сенг родился 26 мая 1945 года в малайзийском городе Малакка.

Играл в хоккей на траве за «Малакку».

В 1964 году вошёл в состав сборной Малайзии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, поделившей 9-10-е места. Играл на позиции нападающего, провёл 7 матчей, забил 2 мяча (по одному в ворота сборных Гонконга и Бельгии).

В 1968 году вошёл в состав сборной Малайзии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 15-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 6 матчей, мячей не забивал.

Примечания 

Хоккеисты на траве Малайзии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года